AAD est un code, qui peut désigner :
  ;
 l'indicatif d'appel de la compagnie aérienne , au Canada, selon la liste des codes OACI des compagnies aériennes ;
 , selon la liste des codes SPARS, soit un disque compact au format CDDA enregistré en analogique, masterisé en analogique et diffusé en numérique.

AAD est un sigle, qui peut signifier :
 accouchement assisté à domicile ;
 appel à discussion, un code sur le réseau Usenet ;
 , un déclencheur de sécurité pour parachutistes ;
 anti-viraux à action directe, une classe de médicaments, incluant notamment les derniers traitements contre l'hépatite C (VHC).